(en ) est un film dramatique croate réalisé par Ivona Juka et sorti en 2015.

Le film est sélectionné comme entrée croate pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère à la  des Oscars qui s'est déroulée en 2016.

Synopsis

Fiche technique

Distribution 

 Lana Baric : Ives
 Vojislav Brajovic : Ivan
 Natasa Janjic : Lidija
 Goran Hajdukovic : Vedran
 Helena Beljan : Dora
 Juraj Dabic : Jan
 Natasa Dorcic : Natasa
 Sebastian Cavazza : Marin
 Ana Begic : Lidijina prijateljica
 Krunoslav Saric : Natasin otac

 Blazenka Barisic Rados : PR zena
 Linda Begonja : Glumica
 Jasna Bilusic : Doktorica
 Nenad Cvetko : Susjed
 Asja Jovanovic : Asistentica
 Slavica Knezevic : Producentica
 Tihomir Kosic : Stage worker
 Ivana Krile : Ivana Krile
 Filip Krizan : Filip
 Petra Kurtela : Starleta
 Niksa Kuselj : Mladi Ivan
 Damir Markovina : Producent
 Vedran Mlikota : Vozac
 Ivan Ozegovic : Pljackas mjenjacnice
 Maja Petrin : 
 Doris Saric-Kukuljica : Edita

Notes et références

Liens externes 
 

Film croate sorti en 2015
Film dramatique croate